Wilgotne miejsca (powieść)
 Wilgotne miejsca (film)